Сувіньї́-ан-Соло́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на південь від Парижа, 35 км на південний схід від Орлеана, 65 км на схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 220 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 490,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сувіньї-ан-Солонь на сайті французького Національного інституту географії
 Сувіньї-ан-Солонь на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сувіньї-ан-Солонь на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сувіньї-ан-Солонь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сувіньї-ан-Солонь на сайті Mapquest
 Офіційний сайт

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер